Тайша Абеляр (, урождённая Мэриэнн Симко ()) — американский автор и антрополог, «сталкер» из «партии» мага второго внимания Карлоса Кастанеды.

Тайша встретила Кастанеду, когда ей было 19 лет. В тот период она была студенткой Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где получала свою степень магистра и доктора философии в антропологии.

В 1973 году Кастанеда купил дом на проспекте Пандоры в Лос-Анджелесе. Там практиковала Тайша, вместе с Флориндой Доннер и , получившие все вместе известность как «маги».

В 1974 году журнал Samurai опубликовал фотографии с ученицами Кастанеды, выполняющими приёмы каратэ. Тайша в журнале имела псевдоним «Anna Marie Carter», Флоринда Доннер — «Gina Thal».

В соответствии с философией «стирания личной истории» Кастанеды ученики поддерживали трудную завесу тайны. Они использовали многочисленные псевдонимы и вообще не позволяли никому себя фотографировать. Но после вхождения в состав группы Кастанеды Анна Мари поменяла имя на «Тайша Абеляр». Аналогично Регина Тал (Regine Thal) поменяла имя на «Флоринда Доннер» (Florinda Donner), а Катлина Полман (Kathleen Pohlman) на Кэрол Тиггс (Carol Tiggs). Тайша утверждала, что была одной из четырёх учеников Дона Хуана, и что провела год в его «волшебном доме» в Мексике.

В 1992 году выпустила книгу «Магический переход: путь женщины-воина», в которой описывает своё обучение в группе Дона Хуана.

В течение 1990-х Тайша и другие ученики Дона Хуана начали давать семинары по Тенсегрити в компании , созданной тремя женщинами-защитницами (чакмулами) для распространения Тенсегрити и учения Дона Хуана Матуса. К.Кастаньеда никакого отношения к созданию компании не имеет.

Вскоре после смерти Карлоса Кастанеды в 1998 году Тайша уехала из Лос-Анджелеса, и с тех пор о ней ничего не известно. Есть мнения, что она вместе с другими ученицами Карлоса совершила ритуальный суицид.

Примечания

Ссылки 
 About abusive gurus
 Sustainedaction.com
 About Castanedan neo-shamanism.
 Article about Castaneda and his followers.

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Нью-эйдж
Учение Кастанеды